Алексей Панчулидзев: Панчулидзев, Алексей Александрович (1819—1888) — действительный статский советник (с 1869), саратовский губернский предводитель дворянства (1855—58), самарский вице-губернатор (1867—70), черниговский губернатор (1870—75).
 Панчулидзев, Алексей Алексеевич (1816—1880) — отставной гвардии поручик, Пензенский уездный предводитель дворянства (1871—73).
 Панчулидзев, Алексей Давыдович (1762—1834) — саратовский губернатор (1808—26).
 Панчулидзев, Алексей Евгеньевич (1888–1968, нид.)
 Панчулидзев, Алексей Николаевич (1884—1964) — участник русско-японской и Первой мировой войн, награждённый Георгиевским оружием (1915).